Dinastia (série de televisão) - da rede ABC
Dynasty (série de televisão) - da rede The CW baseada em "Dinastia"
Hyundai Dynasty - modelo de automóvel

Desambiguação